Jabberwocky – famosissimo poemetto di Lewis Carroll, tratto dal romanzo Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò
 Jabberwocky – film di Terry Gilliam del 1977
 Jabberwocky – album di Clive Nolan e Oliver Wakeman
 Jabberwocky – mostro dell'universo di Warhammer Fantasy Battle
 Jabberwocky – applicazione di instant messaging per Amiga
 Jabberwocky – cortometraggio del regista surrealista Jan Švankmajer del 1971

Pagine correlate 
Jabberwock (disambigua)